Естонська хокейна ліга 2020—2021 — 81-й розіграш чемпіонату ЕХЛ. Чемпіонат стартував 10 жовтня 2020, а фінішував 11 квітня 2021.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Фінал 
Матчі пройшли 4 — 11 квітня 2021.

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Estonian Ice Hockey Association  
 ЕХЛ на eliteprospects 

2020
Естонія
Естонія
2020 в естонському спорті
2021 в естонському спорті